Le patronyme néerlandais Van Moer, Vandermoere, Van der Moerenou Vandermoeren renvoie vers un lieu marécageux : le moer (du nl: moer). 
Le mot moer'' apparait aussi en France dans : Les Moëres.

Patronyme

Van Moer 
 Brent Van Moer (1998-), coureur cycliste belge ;
 Edmond Van Moer (-), archer sportif belge et champion olympique ;
 Jean-Baptiste Van Moer (1819-1884), artiste-peintre belge ; 
 Wilfried Van Moer (1945-2021), ancien footballeur belge.